Die Liste der Teilnehmer des Konzils von Nicäa gibt die Liste der Teilnehmer des ersten Konzils von Nicäa nach Gelzer/Hilgenfeld/Cuntz (Index patrum Nicaenorum restitutus) in vereinfachter Form wider.

Literatur 
 

 
Weiterführend
 

Christentum (4. Jahrhundert)
Liste (Personen des Christentums)
Konzilien
Teilnehmer einer Veranstaltung
Person (religiöse Veranstaltungen)
Christentum in der Türkei
325